

Андріановка — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Андріановка — присілок, Мучкапський район, Тамбовська область